Bat je lahko:
 HMS Bat - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Bat (izstrelek)
 Bat, Oman
 Bat, motor z notranjim zgorevanjem-aluminijeve zlitine